Harlaw bezeichnet:

 Harlaw Reservoir, Stausee in Schottland
 Harlaw Hill House (Harlawhill House), Villa in der schottischen Stadt Prestonpans in der Council Area East Lothian
 Schlacht von Harlaw nördlich von Inverurie im 15. Jahrhundert